Außenlager Valepp, im damaligen Sprachjargon auch Außenkommando genannt,  bezeichnet zwei verschiedene KZ-Außenkommandos des Konzentrationslagers Dachau in der Gemeinde Schliersee, die zu den Außenlagern des Lagers Dachau zählten: 

Außenkommando Valepp – Jagdhaus Himmler
Außenkommando Valepp – Bauer Marx